Alejandro Cruz Rodríguez, mais conhecido como Álex Cruz (Mogán, 17 de junho de 1990), é um futebolista espanhol que atua como meia. Atualmente, joga pelo Gimnàstic.

Ligações externas 
 

Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Club Gimnàstic de Tarragona
Naturais de Mogán